Esistono più comuni francesi con questo nome

Cuverville – Calvados
Cuverville – Eure
Cuverville – Senna Marittima